Симеон Димитров Мишайков е български военен, офицер от разузнаването.

Биография 

Симеон Мишайков е роден през 1863 година в македонския град Битоля, тогава в Османската империя, в големия български род Мишайкови. Става офицер през 1888 година. Служител е в Учебното и Информационното бюро на Щаба на армията. През 1904 г. е назначен на дипломатическа мисия в Цариград.

Родословие

Бележки 

Родени в Битоля
Български офицери от Македония
Български разузнавачи
Мишайкови
Български дипломати от Македония